Glossurocolletes är ett släkte av bin. Glossurocolletes ingår i familjen korttungebin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Korttungebin
Glossurocolletes